Amp Futbol Cup 2018 – siódma edycja międzynarodowego ampfutbolowego turnieju piłkarskiego, która odbyła się w Warszawie w dniach 8-9 września 2018 na stadionie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy Obrońców Tobruku 11. Jego zwycięzcą została reprezentacja Anglii, która pokonała w finale Rosję 1-0. Trzecie miejsce zdobyła Polska.

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Składy

Rosja
Timur Alijew, Igor Gamaonow, Igor Żilin, Rusłan Zamachow, Aleksander Kożakin, Adam Mezjew, Sulambek Mutajew, Walerij Sadowskij, Abubakar Tołchadow, Bisław Szachbijew, Maksim Sztokołow

Mecze

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Drabinka

Półfinały

Mecz o piąte miejsce

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Przypisy 

Rozgrywki reprezentacyjne w amp futbolu